Терешковка — название населённых пунктов:

Россия 
 Терешковка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.

Украина 
 Терешковка — село в Сумском районе Сумской области.
 Терешковка — село в Нежинском районе Черниговской области.